Der Super-G der Männer im alpinen Skisport bei den Olympischen Winterspielen 2014 wurde am 16. Februar im Skigebiet Rosa Chutor ausgetragen.

Der Norweger Kjetil Jansrud sicherte sich vor dem US-Amerikaner Andrew Weibrecht den Olympiasieg in dieser Disziplin. Den dritten Platz teilten sich Jan Hudec aus Kanada und Bode Miller aus den Vereinigten Staaten.

Resultat

Weblinks 
 Ergebnisliste in der Datenbank der FIS

SuperG (Manner)